Мёрдок, Джеймс (историк) (1856—1921) — британский учёный, историк-японист, журналист, писатель.
 Мёрдок, Джеймс (медиаменеджер) (род. 1972) —  британский бизнесмен.